Джош Фри́дман (; род. 1967, США) — американский сценарист и телепродюсер. Наиболее известен своими работами в жанре научно-фантастического боевика, в том числе над сериалом «Терминатор: Битва за будущее» (2008-2009), экранизацией романа Герберта Уэллса «Война миров» (2005), «Терминатор: Темные судьбы» (2019) и фильмом Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» (2022). Он также написал сценарий к неонуарному детективному фильму «Чёрная орхидея» (2006).

Фридман разработал несколько телевизионных пилотов, в том числе сериал «Сквозь снег» (2020 — ) для канала TNT, основанный на одноименном фильме Пона Джун Хо. Фридман покинул программу в январе 2018 года из-за творческих разногласий с телеканалом, и его заменил Грэм Мэнсон. Позднее Фридман заявил, что TNT оказал на него давление, заставив уйти из-за «радикальных различий в видении», при этом ему неявно угрожали внесением в чёрный список, если он не подчинится. После его ухода несколько актеров и членов съемочной группы объявили о своем уходе также в знак солидарности с Фридманом. В настоящее время он работает над сериалом «Основание» (2021 — ), основанном на серии книг «Основание» Айзека Азимова.

Фридман является евреем.

Фильмогрaфия

Фильмы 

Тaкже учaствовaл в нaписaнии сценaрия для фильмa "Форс-мажор" (1998), но в титры не попaл.

Телесериaлы

Примечания

Внешние ссылки 

   
 Блог Джоша Фридмана: Меня беспокоит отсутствие у вас веры
 Интервью с Chud.com
 Интервью с The Scifi World

Сценаристы США XXI века
Выпускники Брауновского университета
Блогеры США
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1967 году